Osoby o nazwisku Agee:
 James Agee – amerykański powieściopisarz, scenarzysta, dziennikarz, poeta, krytyk filmowy
 Philip Agee – amerykański wywiadowca
 Tommie Agee – amerykański baseballista
 William Agee – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk